La stampa è il processo di produzione di testi o immagini su carta

Arte 
 Stampa d'arte – tecnica con la quale vengono prodotte o riprodotte opere d'arte mediante l'utilizzo del processo di stampa, oppure opera d'arte prodotta o riprodotta con tale tecnica

Editoria 
 Editrice La Stampa – casa editrice italiana
 La Nuova Stampa – quotidiano italiano
 La Stampa – quotidiano italiano
 La Stampa Sportiva – settimanale italiano
 Stampa – uno dei mezzi di comunicazione di massa, da cui anche come sinonimo di "giornalismo"
 Stampa Alternativa – casa editrice italiana
 Stampa Sera – quotidiano italiano

Persone 
 Ermete Stampa (...-1526) – vescovo italiano
 Massimiliano Stampa (1494-1543) – nobiluomo italiano
 Gaspara Stampa (1523-1554) – poetessa italiana
 Carlo Gaetano Stampa (1667-1742) – cardinale e arcivescovo italiano
 Stefano Stampa (1819-1907) – nobiluomo italiano

Storia 
 Stampa – famiglia nobiliare italiana

Tecnologia 
 Stampa 3D – realizzazione di oggetti tridimensionali mediante produzione additiva
 Stampa fotografica – processo di stampa di immagini fotografiche su vari supporti

Geografia

Svizzera 
 Stampa – ex comune ora frazione di Bregaglia, comune nella regione Maloja (Canton Grigioni)